Bacardi o Bacardí puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

 Bacardi, compañía de bebidas alcohólicas fundada en Santiago de Cuba, en 1862, por el español Facundo Bacardí Massó.
 Bacardí (apellido), apellido.
 Edificio Bacardí (La Habana), construcción situada en La Habana, en la zona antigua de la ciudad.
 Laguna Bacardí, laguna de México que se ubica en el sur del estado de Quintana Roo, y a unos 4 km de la localidad de Tres Garantías.